Stabilimento Olivetti – Ivrea
 Stabilimento Olivetti – Harrisburg
 Stabilimento Olivetti – Pozzuoli
 Stabilimento Olivetti – Scarmagno
 Stabilimento industriale Olivetti Synthesis – Massa